A Queen for a Day – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Queen for a Day – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Helios Film
A Queen for a Day – cortometraggio del 1912 diretto da C.Jay Williams